Jméno a příjmení Miloš Štejfa nosí více osob:

 Miloš Štejfa (1898) (1898–1971) – český lékař, kardiolog (otec)
 Miloš Štejfa (1929) (1929–2015) – český lékař, kardiolog (syn)